Furta – miejscowość na Węgrzech
 furtka
 furta w żeglarstwie
 furta klasztorna – główne wejście do klasztoru